В отборочную группу 6 по итогам жеребьёвки попали сборные следующих стран: Испания, Австрия, Израиль, Кипр и Сан-Марино. Матчи проходили с 5 сентября 1998 года по 10 октября 1999 года.

Победитель группы, Испания, напрямую вышла в финальную стадию Евро-2000. Израиль и Австрия набрали одинаковое количество очков, однако выше расположилась ближневосточная сборная за счёт лучших показателей в очных встречах. Израиль получил возможность побороться за путёвку на Евро в стыковых матчах.

Итоговая таблица 

 Правила распределения мест

Матчи

Бомбардиры 
11 мячей
  Рауль

6 мячей
  Исмаэль Урсаис

5 мячей
  Ивица Вастич
  Алон Мизрахи
  Фернандо Йерро

4 мяча
  Миленко Шполярич
  Йосси Бенаюн
  Хаим Ревиво
  Хосеба Эчеберриа
  Луис Энрике

3 мяча
  Кристиан Майрлеб
  Хулен Герреро

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте УЕФА
 Результаты на сайте RSSSF

Чемпионат Европы по футболу 2000
Футбол в Европе в 1998 году
Футбол в Европе в 1999 году